Kerry hace referencia a:

 Condado de Kerry, Irlanda
 Kerry (Gales)
 John Kerry, político estadounidense